Сергей Сергеевич Шульц: Шульц, Сергей Сергеевич (1898—1981) — советский геолог, профессор.
 Шульц, Сергей Сергеевич (1934—2004) — советский геолог, писатель, историк.